L'edizione 1988 della 2. divisjon vide le vittorie finali di Viking e Mjølner.

Classifica finale

Gruppo A

Verdetti del gruppo A
Viking promosso nella 1. divisjon.
Start alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Kvik Halden, Haugar e Odd retrocesse.

Gruppo B

Verdetti del gruppo B
Mjølner promosso nella 1. divisjon.
HamKam alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Alvdal, Skarp e Sunndal retrocesse.

Qualificazioni per la 1. divisjon 1989

Verdetti delle qualificazioni per la 1. divisjon 1989
Start promosso nella 1. divisjon.
Bryne retrocesso nella 2. divisjon.

Collegamenti esterni
 Risultati e statistiche del  su RSSSF.no

Calcio nel 1988
Campionato norvegese di calcio